Барендрегт — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Барендрегт, Йохан (1924—1982) — нидерландский шахматист.
 Барендрегт, Хенк (1947) — нидерландский математик, исследователь λ-исчисления и теории типов.
  (1905—1952) — нидерландский футболист, нападающий «Фейеноорда».